Огоро́дник:
 Огородник Максим Сергійович (нар. 2000) — український журналіст, фотограф, краєзнавець, вікіпедист, SMM, проєктний та контент-менеджер, менеджер вебресурсів, блогер.
 Огородник Микола Сергійович — український народний майстер.
 Огородник Орест Володимирович — український актор, драматург, режисер-постановник Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Заслужений діяч мистецтв України.
 Огородник Олег Михайлович (1954, Львів) — український фотомитець, громадський діяч
 Огородник Олександр Володимирович (1947, Сірнички) — український диригент, композитор, народний артист України (1993).
 Огородник Сава Якович (*1923) — заслужений економіст України, доктор економічних наук.
 Огородник Сергій Олександрович (1985—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Огородников
Українські прізвища
Прізвища на -ник

ru:Огородник